GWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gwa (Birmania)
 GWA – global warming agreement